

Cinema
Farkas – film del 1916 diretto da Mihály Kertész

Onomastica 
 Farkas – nome proprio di persona maschile ungherese

Persone 
 Alessandra Farkas (1954) – giornalista e scrittrice italiana naturalizzata statunitense
 Andy Farkas (1916-2001) – giocatore di football americano statunitense
 Andrea Farkas (1969) – pallamanista ungherese
 Anikó Farkas, coniugata Takács (...) – astronoma ungherese
 Anna Farkas (1964) – cestista ungherese
 Antal Farkas (1875-1940) – scrittore ungherese 
 Antal Farkas (1922-2010) – attore ungherese 
 Balázs Farkas (1988) – calciatore ungherese
 Bertalan Farkas (1949) – astronauta ungherese
 Dániel Farkas (1993) – calciatore serbo
 Edith Farkas (1921-1993) – meteorologa ungherese-neozelandese
 Federico Farkas (1933-2003) – giornalista e sindacalista italiano
 Ferenc Farkas (1905-2000) – compositore ungherese
 Imre Farkas (1935) – canoista ungherese
 István Farkas (1887-1944) – pittore ed editore ungherese di origine ebraica
 János Farkas (1942-1989) – calciatore ungherese
 Nicolas Farkas (1890-1982) – direttore della fotografia, sceneggiatore e regista ungherese
 Patrick Farkas (1992) – calciatore austriaco
 Pavol Farkaš (1985) – calciatore slovacco
 Péter Farkas (1968) – lottatore ungherese
 Petra Farkas (1999) – lunghista ungherese
 Sebestyén Ihrig-Farkas (1994) – calciatore ungherese
 Thomaz Farkas (1924-2011) – fotografo brasiliano